Betty Williams ou Elizabeth Williams peut désigner :

 Betty Mabel Lilian Williams (1919-1974), femme de lettres et une scénariste britannique, auteure de roman policier ;
 Betty Williams (1943-2020), militante pacifiste nord-irlandaise, lauréate du prix Nobel de la paix en 1976 ;
 Elizabeth Williams (dite Lizzie) (1983-), cycliste professionnelle australienne ;
 Elizabeth Williams (1993-), joueuse de basket-ball américaine ;
 Elisabeth Williams (1981-), cycliste professionnelle néo-zélandaise.